Kowalewo je název více sídel v Polsku:

 Kowalewo (Kujavsko-pomořské vojvodství) – vesnice v Kujavsko-pomořském vojvodství, část gminy Szubin
 Kowalewo (Lubušské vojvodství) – vesnice v Lubušském vojvodství, část gminy Szlichtyngowa
 Kowalewo (okres Mława) – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Wiśniewo
 Kowalewo (okres Płock) – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Drobin
 Kowalewo (Podleské vojvodství) – vesnice v Podleském vojvodství, část gminy Kolno
 Kowalewo (Pomořské vojvodství) – vesnice v Pomořském vojvodství, část gminy Szemud
 Kowalewo (Varmijsko-mazurské vojvodství) – vesnice ve Varmijsko-mazurském vojvodství, část gminy Biała Piska
 Kowalewo (okres Chodzież) – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Margonin
 Kowalewo (okres Hnězdno) – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Mieleszyn
 Kowalewo (okres Grodzisk Wielkopolski) – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Kamieniec
 Kowalewo (Západopomořanské vojvodství) – osada v Západopomořanském vojvodství, část gminy Gryfice

součást názvu:

 Kowalewo Duże – vesnice ve Varmijsko-mazurském vojvodství, část gminy Korsze
 Kowalewo Małe – vesnice ve Varmijsko-mazurském vojvodství, část gminy Korsze
 Kowalewo Podborne – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Gozdowo
 Kowalewo Pomorskie – město v Kujavsko-pomořském vojvodství, sídlo gminy Kowalewo Pomorskie
 Kowalewo-Boguszyce – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Gozdowo
 Kowalewo-Góry – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Słupca
 Kowalewo-Nowy Świat – osada v Kujavsko-pomořském vojvodství, část gminy Szubin
 Kowalewo-Opactwo – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Słupca
 Kowalewo-Skorupki – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Gozdowo
 Kowalewo-Sołectwo – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Słupca